Browne se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward Thomas Browne
 F.G. Browne
 Patrick Browne